Meritt Records – etichetta discografica statunitense fondata nel 1925
 Meritt Records – etichetta discografica statunitense fondata nel 1979